Проспе́кт Шахтёров

 Проспект Шахтёров — улица в Кемерове.
 Проспект Шахтёров — улица в Междуреченске.
 Проспект Шахтёров — улица в Прокопьевске.